Plympton, ville du comté de Middlesex, dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis. ;
 , ville du Devon, en Angleterre ;
 Bill Plympton (né en 1946), dessinateur de bande dessinée et réalisateur de films d'animation américain ;
 Peter Plympton Smith (né en 1945), éducateur et homme politique américain.

Article connexe 
 Plymptonville

Homonymie de patronyme